Чемпионат Европы по биатлону 2003 года () прошёл в итальянском городе Форни-Авольтри с 26 февраля по 2 марта 2003 года.

Результаты гонок чемпионата

Взрослые

Юниоры (до 21 года)

Таблица медалей

Общая

Взрослые

Юниоры

Ссылки 
 Официальный сайт IBU

Чемпионаты Европы по биатлону
2003 год в биатлоне
Февраль 2003 года
Март 2003 года
Спорт в Италии в 2003 году
Чемпионаты Европы в Италии
биатлон
Международные соревнования по биатлону в Италии